Amokläufer steht für:

 eine Person im Zustand des Amok
 Der Amokläufer, Novelle von Stefan Zweig
 Der Amokläufer – Aus Spiel wird Ernst, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2008 von Oliver Dommenget

Siehe auch:
 Amok (Begriffsklärung)
 Amoklauf (Begriffsklärung)